Mentalisme peut désigner : 
 le mentalisme, un courant de l'illusionnisme dont les thèmes de prédilection sont le paranormal et le potentiel humain ;
 le mentalisme, une approche utilisée en psychologie.